Nikolaj Golovin kan syfta på:

* Nikolaj Aleksandrovitj Golovin (1722–1769), rysk ämbetsman och historiker
 Nikolaj Fjodorovitj Golovin (1695—1745), rysk militär och diplomat 
 
 Nikolaj Michajlovitj Golovin (1836–1911), rysk militär